L'OEC Kaohsiung è un torneo di tennis che si gioca a Kaohsiung in Taiwan dal 2012. l'eventi fa parte dell'ATP Challenger Tour e si disputa su campi in cemento. Il trofeo per i vincitori è una racchetta di cristallo.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Voci correlate
OEC Taipei Ladies Open

Note

Collegamenti esterni